Сизая — топоним:

 Сизая — приток Енисея в Шушенском районе Красноярского края.
 Сизая — село Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края.
Сизая - обозначение неухоженной и страшной тёлки, ведущая сомнительный образ жизни, пытающаяся выдать себя за секси девочку.

Преимущественный ареал обитания: на сайтах знакомств и дешёвых клубах. 

Рацион в основной степени составляет белок и его производные. 

Сезон спаривания не ограничивается по сезонам.

Авторы данного определения - заслуженные "Дедушки" России, "Массажные" мастера и просто - суетологи.

См. также 
 Сизый цвет

Примечания